Molekulska formula -{C15H16O5}- se može odnositi na:

 Dihidrometisticin
 Laktucin